Константи́н Ива́нович Алекса́ндров ( — ) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член ВКП(б).
 1956—1962 гг. — советник, советник-посланник посольства СССР в Чехословакии.
 1960 г. — временный поверенный в делах СССР в Чехословакии.
 1962—1963 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1963—1965 гг. — советник-посланник посольства СССР в Югославии.
 8 октября 1965—11 ноября 1969 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Афганистане.
 1970—1974 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 1, с. 23.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Биография на proza.ru
 Они тоже гостили на земле

Послы СССР в Афганистане
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища